Adrama är ett släkte av tvåvingar. Adrama ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Adrama